Prosper Thuysbaert (1889-1965), Belgisch politicus en burgemeester, vader van:
 Prosper Thuysbaert (1931-2018), Belgisch diplomaat, zoon van bovenstaande